

Отборочный турнир

Группа I

Контрольные игры перед турниром 
 29 февраля 2012. Испания, «Ла-Росаледа».  5:0  26 мая 2012. Швейцария, «АФГ Арена».  0:2 
 30 мая 2012. Швейцария, «Стад де Сюисс».  1:4  3 июня 2012. Испания, «Олимпийский стадион».  1:0 '''

Форма

Финальная часть турнира

Состав команды

Группа C

Группа С

Плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

Финал

Забитые мячи Испанцев 

Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу 2012